SMD je lahko:

 Slovensko muzejsko društvo
 Slovensko mikrobiološko društvo
 Surface Mount Device (angleško Površinsko pritrjena naprava), tip elektronskih elementov